Temple (francouzsky i anglicky „chrám“) může znamenat:

místní název
 Boulevard du Temple v Paříži
 Square du Temple, náměstí v Paříži
 Temple de l'Humanité, centrum pozitivistické církve v Paříži
 Temple du Marais, reformovaný kostel v Paříži
 Temple Square, komplex budov a zahrad v Salt Lake City ve státě Utah
 Temple (stanice metra v Londýně)
 Temple (stanice metra v Paříži)

příjmení osob
 Henry Temple (1784–1865), britský státník, známý jako lord Palmerston
 Julien Temple (* 1953), anglický režisér filmů, dokumentů a hudebních videí
 Juno Temple (* 1989), anglická herečka
 Shirley Temple-Blacková (1928–2014), americká filmová herečka, diplomatka a politička, v letech 1989–1993 velvyslankyně USA v Československu

jiný význam
 Temple of the Dog, rocková skupina

podobné
 Templ (rozcestník)
 Tempel (rozcestník)

Rozcestníky - příjmení